Алеманно (Алемано; Аллемано; Аллеманно; ):

 Алеманно (от Аламанно) — мужское имя, например:
  (1362—1422) — итальянский кардинал;
  (1838—1909) — итальянский композитор.

Фамилия
 Алеманно, Джованни (род. 1958) — итальянский политик, министр.
 Алеманно, Йоханан (Yohanan Allemanno; ок.1435 — после 1504) — итальянский философ и каббалист; учитель Пико ди-Мирандола.
  (ок. 1430—1497/1498) — итальянский живописец.

Примечания

См. также 
 Аллеман